Р. Мінн (R. Minn) - письменник, Бельгійська література.
  Хаунай Мінн - актриса кіно.